Eiselein ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Eiselein (1829–1900), deutscher Altphilologe, Historiker und Gymnasialprofessor
 Joseph Eiselein (1791–1856), deutscher Gelehrter, Gymnasiallehrer und Bibliothekar